Victoria Juana Emanuela Josefina Petra María de Dampierre y Ruspoli (Roma, Italia, 8 de noviembre de 1913 - Roma, Italia, 3 de mayo de 2012) fue una noble francesa e italiana. Fue la primera esposa del infante Jaime de Borbón y Battenberg, duque de Segovia, hijo del rey Alfonso XIII de España y pretendiente legitimista al trono de Francia.

Familia 

Nació en el Palacio Ruspoli, casa familiar materna, en la Vía del Corso, en Roma. Emanuela de Dampierre fue la hija mayor del noble francés Roger de Dampierre (1892-1975), vizconde de Dampierre, duque —pontificio— de San Lorenzo Nuovo, noble de Viterbo, y de su primera esposa, la princesa italiana Vittoria Ruspoli (1892-1982), de los príncipes de Cerveteri y Poggio Suasa. Por parte de su padre, descendía de la antigua Casa de Dampierre, emparentada con la Casa de Borbón a través del marqués Archimbaldo VIII de Borbón, duque de Borbón desde el año de 1216. Los Dampierre adquirieron la dignidad de marqueses en el año 1725, Pares del  Reino de Francia en 1827 y duques —pontificios— de San Lorenzo Nuovo desde 1898; y por parte de su madre provenía de uno de los más antiguos linajes de la Nobleza Negra Italiana: el de los Ruspoli, príncipes de Cerveteri y de Poggio Suasa.

Primeros años de vida, matrimonio, última etapa de su vida 
La adolescencia de Emanuela (la mayor de tres hermanos) estuvo marcada por el divorcio de sus padres en 1930 y por las dificultades financieras que padeció su madre después de esta separación. Hasta el momento de dicha separación, la familia residía en París, pero a partir de la misma, regresaron a Roma, y residieron en el Palacio Ruspoli junto a su abuela materna, Josephine Mary Beers-Curtis, princesa de Poggio Suasa. Donna Vittoria Ruspoli no volvió a casarse, y se refugió en su pasión por la pintura. La familia de Emanuela se dispuso a buscarle un buen partido para casarse, encontrando en el infante Jaime de Borbón y Battenberg, hijo del rey Alfonso XIII de España, el candidato aparentemente ideal que la convertiría en miembro de una familia real. Jaime era sordo desde los cuatro años, pero aprendió a desenvolverse gracias a dos religiosas (sor María y sor Avelina), que le enseñaron a leer en los labios de la gente y a expresarse vocalmente en español (de 1912 a 1931). No obstante, su sordomudez hizo que renunciara a sus derechos al trono de España a petición de su padre, el 23 de junio de 1933; y desde entonces tomó el título de duque de Segovia. 

El 4 de marzo de 1935, contrajo matrimonio con el infante en la iglesia barroca de San Ignacio de Loyola de Roma. Ejercieron de padrinos de boda el rey Alfonso XIII y Donna Vittoria Emilia Ipsicratea Agricola Ruspoli di Poggio Suasa. Sin embargo, no asistieron al enlace los otros progenitores de los contrayentes; ni la reina Victoria Eugenia de España, ni el vizconde Roger de Dampierre. El infante Jaime se casó vistiendo el uniforme de la maestranza de Sevilla, mientras que Emanuela lució un vestido de novia de las diseñadoras italianas Sartoria Sorelle Botti (Sastrería de las hermanas Augusta Carlotta y Fernanda Botti). 

A través de su matrimonio, Emanuela se convirtió en duquesa consorte de Segovia, con tratamiento de Excelentísima Señora. Algunos sectores monárquicos españoles que no aceptaron la renuncia de su esposo al trono de España, la consideraban como la futura reina consorte de España.

Fue distinguida con el Lazo de Dama de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en 1938.

El matrimonio tuvo dos hijos: 

 Alfonso de Borbón y Dampierre (1936-1989), duque de Cádiz, quien contrajo matrimonio en 1972 con María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco (1951), ejerciendo Emanuela de madrina de boda de su hijo mayor. El matrimonio tuvo dos hijos: Francisco de Asís de Borbón y Martínez-Bordiú (1972-1984) y Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú (1974);
 Gonzalo de Borbón y Dampierre (1937-2000), duque de Aquitania, quien contrajo matrimonio primeramente con María del Carmen Harto Montealegre (1947), después con María de las Mercedes Licer García (1963), y finalmente con Emanuela Maria Pratolongo (1960). 

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Emanuela prestó servicio dos años en Roma, como enfermera de la Cruz Roja, reingresando al Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja Italiana, donde estaba adscrita de soltera.

Emanuela fue madrina de bautismo de su sobrina política Olimpia Torlonia, hija menor de la infanta Beatriz.

La precipitación de la boda y la juventud de ambos contrayentes, quizá fue la causa de una vida poco feliz y económicamente estrecha. Emanuela comenzó una relación sentimental con el agente de bolsa milanés Antonio Sozzani (1918-2007), hijo del banquero Cesare Sozzani y de Cristina Alemani, con quien contrajo matrimonio el 21 de noviembre de 1949 en Viena, Austria, en condiciones bastante particulares. Antonio también fue teniente en el Ejército Real y participó en las campañas de Yugoslavia y Grecia. Asimismo, era íntimo amigo de Gianni Agnelli (1921-2003). Al final de la guerra, el tribunal civil de Bucarest, Rumanía, pronunció anulaciones religiosas de matrimonios contraídos regularmente; el infante y Emanuela se divorciaron el 6 de mayo de 1947, y dicha sentencia de divorcio fue confirmada el 3 de junio de 1949 en Turín. El estado italiano, aunque no admitía el divorcio en aquella época, reconocía esas anulaciones a efectos civiles, mientras que la Iglesia católica las rechazaba; por lo tanto para el estado italiano, Emanuela de Dampierre se convirtió en la esposa de Antonio Sozzani, pero en España continuó siendo la esposa del infante Jaime de Borbón y Battenberg, y más tarde, su viuda. 
El matrimonio civil con Antonio Sozzani terminó en 1967, cuando la pareja decidió divorciarse. 

Algún tiempo después, Emanuela se uniría sentimentalmente a un abogado napolitano, Federico Astarita (1921-1974), ex-yerno de Gino Sotis (1902-1960), el abogado italiano que se ocupó de su primer divorcio. 

En 1975 fallece su padre, Roger de Dampierre, el cual hubo contraído matrimonio en dos ocasiones más y tuvo un hijo de cada matrimonio. En ese mismo año, fallecen también su primer marido, el infante Jaime de Borbón y Battenberg, que igualmente se había casado de nuevo, y el general Franco, abuelo político de su hijo Alfonso.

Los años 80 fueron un periodo particularmente difícil en su vida. Después de sus propias separaciones, asiste al divorcio de su hijo mayor, Alfonso de Borbón y Dampierre de su esposa María del Carmen Martínez-Bordiú Franco, en 1982, el mismo año en que fallece su madre, Vittoria Ruspoli. En 1983, Gonzalo de Borbón y Dampierre había reconocido la existencia de una hija secreta, llamada Estefanía Michelle, fruto de su relación en 1968 con la modelo estadounidense Sandra Lee Landry. En 1984, un accidente de automóvil cerca de Cintruénigo (Navarra) se cobró la vida del hijo mayor del ex-matrimonio, su nieto Francisco de Asís de Borbón y Martínez-Bordiú (1972-1984). Y en 1989, el propio Alfonso de Borbón y Dampierre (duque de Cádiz), murió decapitado en un accidente de esquí en Beaver Creek, Condado de Eagle, Colorado, Estados Unidos. Asimismo, Emanuela también sobrevivió a las muertes de su hermana, Yolande Beatrix (condesa viuda Miani di Angoris) en el año 1990, de su sobrina Mahaut (hija única de su hermano Richard) en 1997, y de su hijo Gonzalo (duque de Aquitania) en el año 2000, en Lausana, Suiza, a causa de leucemia.

Emanuela buscó, a raíz de estos sucesos, obtener la custodia de su nieto sobreviviente, Luis Alfonso de Borbón, pero es en casa de la abuela materna de éste, la duquesa de Franco, donde finalmente se instala. En sus últimos años, estuvo presente en actos de los legitimistas franceses en diversas ceremonias, como por ejemplo la misa aniversario de la muerte de Luis XVI de Francia, que tiene lugar todos los 21 de enero. 

Su hermana Yolande Beatrix tuvo un solo hijo, Alessandro, que fue su único sobrino carnal en sus últimos años.

En 2003, la prensa española ofreció una gran cobertura mediática a la publicación de las Memorias de Emanuela de Dampierre, realizadas por Begoña Aranguren.

El 6 de noviembre de 2004, no pudo asistir a la boda de su nieto Luis Alfonso de Borbón con la venezolana María Margarita Vargas y Santaella en La Romana, porque en esos días estaba próximo el fallecimiento en Fleurance de su otro hermano, Richard de Dampierre, vizconde de Dampierre y duque -pontificio- de San Lorenzo Nuovo.

El 2 de junio de 2007, en la Nunciatura Apostólica de París, Francia, asiste al bautizo de su bisnieta Eugenia de Borbón y Vargas, hija de Luis Alfonso de Borbón y María Margarita Vargas y Santaella. Ese mismo año, fallece el que fuera su segundo esposo, Antonio Sozzani.

El 6 de septiembre de 2010 asistió en la Basílica de San Pedro del Vaticano, Roma, al bautizo de sus bisnietos Luis y Alfonso de Borbón y Vargas, hijos mellizos de Luis Alfonso de Borbón y María Margarita Vargas y Santaella.

Christiane de Dampierre, hermana de Emanuela por parte del tercer matrimonio de su padre con Raymonde Dreyfus, era la única hermana que conservaba. Su hermano Armand de Dampierre, hijo del segundo matrimonio de su padre con Enid Rylda Aileen Toone, falleció en 1953 en acción de guerra en Camboya.

Emanuela residía en un ático del histórico Palacio Massimo de Pirro, sito en el Corso Vittorio Emanuele II, en Roma, Italia.

Emanuela de Dampierre falleció el 3 de mayo de 2012, a los 98 años de edad, en su domicilio de Roma, por causas naturales. Su funeral fue celebrado en la iglesia de Val-de-Grâce de París el 11 de mayo de 2012 y presidido por el obispo de Versalles.

El 1 de febrero de 2019 nació su bisnieto Enrique de Borbón y Vargas, cuarto hijo de Luis Alfonso y Margarita.

En la cultura popular 
 
Durante la segunda quincena de septiembre de 2010, la cadena española Telecinco emite un biopic sobre la vida de Alfonso de Borbón y Dampierre, en dos capítulos, titulado Alfonso, el príncipe maldito. El papel de Emanuela está interpretado por la actriz española Fiorella Faltoyano.

Distinciones honoríficas 
  Dama Enfermera de la Cruz Roja Italiana (Reino de Italia).
  Lazo de Dama de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla (Reino de España, 1938).

Ancestros

Notas y referencias

Bibliografía

Obras 
 Emmanuelle de Dampierre, « Préface » dans Jean Silve de Ventavon, La légitimité des lys et le duc d'Anjou, Éditions Fernand Lanore, coll. « Reflets de l'histoire », Paris, 1989. ISBN 2-85157-060-9
 Emanuela de Dampierre y Begoña Aranguren, Memorias. Emanuela de Dampierre - Esposa y madre de los Borbones que pudieron reinar en España, La Esfera de los Libros, coll. « Biografías y Memorias », Madrid, 2003, 412 p. ISBN 84-9734-141-4. Synopsis

Otras Fuentes 
 José Apezarena, Luis Alfonso de Borbón. Un príncipe a la espera, Plaza & Janés, 2007. ISBN 978-84-01-30552-9
 Marc Dem, Le duc d'Anjou m'a dit - La vie de l'aîné des Borbons, Perrin, Paris, 1989, 177 p. ISBN 2-262-00725-X
 Jean Silve de Ventavon, La légitimité des lys et le duc d'Anjou, Éditions Fernand Lanore, coll. « Reflets de l'histoire », Paris, 1989, 233 p. ISBN 2-85157-060-9
 José María Zavala, Don Jaime, el trágico Borbón - La maldición del hijo sordomudo de Alfonso XIII, La Esfera de los Libros, coll. « Historia del Siglo XX », Madrid, 2006, 424 p. ISBN 84-9734-565-7

Casa de Dampierre
Casa de Borbón en España
Duques de España
Nobles de Italia del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XXI
Exmiembros de Familias Reales
Sepultados en el cementerio de Passy
Damas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Nacidos en Roma
Fallecidos en Roma